Австрийская Бундеслига 2014/15 () — 103-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая турнирная таблица 

источник kicker.de

Бомбардиры

Ссылки 

2014/2015
Спорт в Австрии в 2014 году
Спорт в Австрии в 2015 году
Австрия
Футбол в Австрии в сезоне 2014/2015